Boruta steht für:

 den sardischen Namen der Gemeinde Borutta (Sardinien) in der Provinz Sassari, Italien

 Antonín Bořuta (* 1988), tschechischer Eishockeyspieler
 Jonas Boruta (1944–2022), litauischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Telšiai
 Kazys Boruta (1905–1965), litauischer Schriftsteller